Zarzuelapaleis, de residentie van de Spaanse koningen
zarzuela (opera), Spaans operagenre
Zarzuela (Cuenca), gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
Sarsuela (Spaans: zarzuela), een Catalaans gerecht